Салос — фамилия и топоним:

 Салос, Анастасия Максимовна (род. 2002) — белорусская спортсменка.
 Салос, Иван Егорович (1799—1874) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Никола Салос (?—1576) — псковский юродивый.

Населённые пункты 
Салос () — название ряда населённых пунктов в Литве.
 в Рокишкском районе:
 Салос — местечко в Рокишкском районе. В 1 км от одноимённой деревни.
 Салос — деревня в Рокишкском районе. В 1 км от одноимённого местечка.
 Салос — ныне несуществующий хутор в Рокишкском районе.
 в других районах:
 Салос — деревня в Варенском районе.
 Салос — деревня в Вильнюсском районе.
 Салос — деревня в Лаздийском районе.
 Салос — деревня в Зарасайском районе.
 Салос — деревня в Тракайском районе.
 Салос — деревня в Ширвинтском районе.
 Салос — этнографическая деревня в Игналинском районе.
 Салос — ныне несуществующая деревня в Биржайском районе.
 Салос — хутор в Молетском районе.
 Салос — хутор в Утенском районе.
 Салос — хутор в Шальчининкском районе.